Херцог на Аоста () е благородническа титла на Савойската династия. През вековете се е давала на различни принцове от династията, обикновено второродните братя на царуващия монарх. Може да се сравни с титлите херцог на Йорк, херцог на Орлеан, херцог на Сьодерманланд и херцог на Олбани.

Към средата на 13 век императорът на Свещената Римска империя Фридрих II Швабски превръща Графство Аоста в херцогство; елементите на герба му са пренесени в герба на Савоя до обединението на Италия през 1861 г. Регионът остава част от Савойските владения с изключение на периода на френска окупация (1539 –1563). Принц Амадей Савойски-Аоста – второроден син на крал Виктор Емануил II Савойски е първият херцог на Аоста, който има наследници от мъжки пол, на които да предаде титлата.

Допълнителните титли на херцога на Аоста са получени чрез сватбата на херцог Амадей с Мария Витория дал Поцо дела Чистерна: принц на Чистерна и Белригуардо, маркиз на Вогера и граф на Пондерано. Титлата на Пондерано е създадена през 1559 г., на Вогера – през 1618 г., на Чистерна и Белригуардо – през 1670 г.

Хронология

Херцог на Аоста, първо създаване (1701)

Херцог на Аоста, второ създаване (1723)

Херцог на Аоста, трето създаване (1731 г.)

Херцог на Аоста, четвърто създаване (1738 г.)

Херцог на Аоста, пето създаване (1759 г.)

Херцог на Аоста, шесто създаване (1845 г.)

Родословно дърво

Вижте също 

 Принц на Пиемонт
 Савойска династия
 Савойско херцогство

Италианска аристокрация
Савойска династия
Херцози в Италия